Aulaqi-Sultanat steht für:

 Oberes Aulaqi-Sultanat, Staat innerhalb der Südarabischen Föderation (1963–1967)
 Unteres Aulaqi-Sultanat, Staat innerhalb der Südarabischen Föderation (1963–1967)